Bunium tenuifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Salzmann och Dc. Bunium tenuifolium ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
tenuifolium